Kamienka può riferirsi a diversi comuni della Slovacchia:
Kamienka, nel distretto di Humenné (Prešov)
Kamienka, nel distretto di Stará Ľubovňa (Prešov)